

Geografia

Austria 
 Hirschbach – comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Hirschbach im Mühlkreis – comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)

Germania 
 Hirschbach – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Hirschbach – ex comune ora frazione di Bad Birnbach, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Hirschbach – frazione di Dürrwangen, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Hirschbach – ex comune ora frazione di Glashütte, città nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Hirschbach – frazione di Langenwetzendorf, comune nel circondario di Greiz (Turingia)
 Hirschbach – ex comune ora frazione di Sankt Kilian, comune nel circondario di Hildburghausen (Turingia)
 Hirschbach – ex comune ora frazione di Wertingen, città nel distretto della Svevia (Baviera)